Waterville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Irland:
 Waterville (County Kerry)

in Kanada:
 Waterville (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Waterville (Connecticut)
 Waterville (Iowa)
 Waterville (Kansas)
 Waterville (Maine)
 Waterville (Massachusetts)
 Waterville (Minnesota)
 Waterville (New York)
 Waterville (North Carolina)
 Waterville (Ohio)
 Waterville (Pennsylvania)
 Waterville (Tennessee)
 Waterville (Vermont)
 Waterville (Washington)
 Waterville (Wisconsin), Town(ship) im Pepin County, Wisconsin
 Waterville Valley (New Hampshire)